Lionel Simon (né le  à Villingen-Schwenningen en Allemagne) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Aigles de Saint Gervais || Division 1
|| 26 || 3 || 6 || 9 || 6 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2001-2002 || Aigles de Saint Gervais || Division 1
|| - || 1 || 6 || 7 || - || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 
|| 30 || 1 || 0 || 1 || 6 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Sangliers Arvernes || Super 16
|| 21 || 1 || 3 || 4 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || Sangliers Arvernes || Ligue Magnus
|| 28 || 1 || 3 || 4 || 36 || 4 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2005-2006 || Image Club d'Épinal || Ligue Magnus
|| 25 || 0 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || Image Club d'Épinal || Ligue Magnus
|| 24 || 0 || 0 || 0 || 14 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2007-2008 || Image Club d'Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 0 || 0 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Image Club d'Épinal || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Image Club d'Épinal || Ligue Magnus
|| 21 || 0 || 0 || 0 || 24 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Yétis du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 25 || 3 || 5 || 8 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1
|| 25 || 0 || 1 || 1 || 28 || || || || ||
|-
| rowspan='2'| 2012-2013 || Vipers de Montpellier || Division 1
|| 26 || 2 || 5 || 7 || 26 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| Thunder de Dunedin || NZIHL
|| 13 || 2 || 7 || 9 || 2 || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Aigles de Nice || Division 1
|| 26 || 0 || 6 || 6 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 
|| 26 || 1 || 7 || 8 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 23 || 1 || 1 || 2 || 39 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Sangliers Arvernes || Division 1 || 23 || 0 || 7 || 7 || 54 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2017-2018 ||Hockey Club Dijon II  || Division 3 || 6 || 3 || 6 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Remparts de Tours || Division 1 || 14 || 0 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en septembre 1980
Naissance à Villingen-Schwenningen
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Sporting Hockey Club de Saint-Gervais
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur des Remparts de Tours
Défenseur de hockey sur glace